Brocchinia (slak)
 Brocchinia (bromelia)